«Когда ты в последний раз видел своего отца?» () — драма, снятая Анандом Такером по сценарию Дэвида Николлса. Фильм основан на биографии Блэйка Моррисона изданной в 1993 году.

Сюжет 
У Блейка Моррисона были сложные отношения со своим отцом Артуром. Он живёт самостоятельно и не стремится поддерживать с ним связь. Но Артур при смерти. Блейк вспоминает свою жизнь и пытается понять и простить отца.

В ролях

Ссылки 
 Web-сайт фильма
 

Экранизации автобиографических произведений
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Ирландии